Гриб-дождевик
 Гриб-дождевик
 Гриб-дождевик (фильм)